Майкл Болдуин (, род. 1945 году, Чиппинг-Нортон, Йоркшир, Великобритания) — британский художник-концептуалист и один из основателей художественной группы «Искусство и язык».

В настоящее время он живёт в Мидлтон-Чини, недалеко от Банбери, в Англии.

Биография 
Майкл Болдуин учился в школе искусств и дизайна в Ковентри с 1964 по 1967 год, а затем в том же городе преподавал в Политехническом институте имени Ф. Ланчестера с 1969 по 1971 год и в школе искусств в Лимингтоне с 1969 года.

В 1966 году Болдуин познакомился с художником Терри Аткинсоном, который преподавал в школе искусств и дизайна в Конверти. В 1968 году они основали авангардную группу «Искусство и язык».

Будучи членом группы «Искусство и язык», Майкл Болдуин участвовал в 1972 году в выставке «documenta 5» в Касселе с проектом Index 0001 в секции Идея + Идея/ Свет вместе с другими художниками группы «Искусство и язык» Терри Аткинсоном, Дэвидом Бейнбриджем, Яном Берном, Чарльзом Харрисоном, Гарольдом Харрелом, Мел Рамсденом и Джозефом Кошутом. С группой «Искусство и язык» он также участвовал в «documenta 6» (1977), в «documenta 7» в 1982 году и в «documenta X» в 1997 году.

С 1977 года Болдуин и Рамсден продолжают заниматься своим проектом «Искусство и язык». Многие тексты были написаны совместно с Чарльзом Харрисоном и Мел Рамсденом, который издавал «Язык искусства» с 1971 года.

Библиография 
 documenta 5: Questioning reality — visual worlds today (cat. exp.), 2 том, Кассель, 1972.
 documenta Archiv (ed.), Wiedervorlage d5 — Eine Befragung des Archivs zum documenta 1972, Кассель/Остфильдерн, 2001 (ISBN 3-7757-1121-X).
 documenta 6: Том 1: Painting, Sculpture/Environment, Performance. Том 2: Photography, Film, Video. Том 3: Hand Drawings (cat. exp.), Utopian Design, Кассель, 1977 (ISBN 3-920453-00-X).
 documenta 7 Кассель. Том 1: (Visual biographies of the artists); Том 2: (Current works of the artists) (cat. exp.), Кассель, 1982 (ISBN 3-920453-02-6).
 Politics — Poetics — the book on documenta X (cat. exp.), Кассель/Остфильдерн, 1997 (ISBN 3-89322-909-4) (немецкий) / (ISBN 3-89322-911-6) (anglais).
 Daniel Marzona, Conceptual Art, Cologne, 2005 (ISBN 3-8228-2959-5).

Примечания

Ссылки 

Художники-концептуалисты
Современные художники Великобритании